Elovdol peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Еловдол) :
Elovdol, village bulgare de l'obchtina de Zemen, situé dans l'oblast de Pernik ;
Elovdol, village bulgare de l'obchtina de Botevgrad, situé dans l'oblast de Sofia (« non urbain »).